To jest lista portów lotniczych na Węgrzech.

Lista 
ICAO location indicators link to airport page at HungaryAirport.hu.

Bibliografia 
 HungaryAirport.hu (airport info in English and Hungarian)
 Malév Hungarian Airlines
 World Aero Data: Airports in Hungary
 Great Circle Mapper: Airports in Hungary

 
Węgry